Hudiksvall kan syfta på:

 Hudiksvalls kommun – en kommun i Gävleborgs län
 Hudiksvall – en tätort och centralort i Hudiksvalls kommun
 Hudiksvalls stad – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1582–1970
 Hudiksvalls församling – en tidigare församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun –2002
 Hudiksvall-Idenors församling – en tidigare församling i Uppsala stift och i Hudiksvalls kommun 2002–2014
 Hudiksvallsbygdens församling – en församling i Hälsinglands norra kontrakt i Uppsala stif 2014–
 Hudiksvalls kyrka – en kyrkobyggnad i Hudiksvall
 Hudiksvalls distrikt – ett distrikt i Hudiksvalls kommun och Gävleborgs län 2016
 Hudiksvalls tingsrätt, tingsrätt i Sverige
 Hudiksvalls ABK, idrottsförening
 Hudiksvalls sjukhus, ett lokalt sjukhus i Hudiksvall